Hohentengen ist der Name folgender Orte in Baden-Württemberg:

 Hohentengen am Hochrhein, Gemeinde im Landkreis Waldshut
 Hohentengen (Oberschwaben), Gemeinde im Landkreis Sigmaringen

außerdem:
 Hohentengen (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg